Макгиган (иногда пишется МакГиган, ) — шотландская и ирландская фамилия. Известные носители:

 Барри Макгиган (род. 1961) — ирландский и британский профессиональный боксёр, настоящее имя Финбарр Патрик Макгиган. 
 Брайан Макгиган — ирландский футболист
 Джеймс Чарльз Макгиган — канадский кардинал, архиепископ Торонто
 Джим Макгиган — канадский политик
 Дуглас Макгиган — южноафриканский футболист
 Патрик Макгиган (1935—1987) — ирландский певец
 Пол Макгиган (род. 1963) — кинорежиссёр
 Пол Макгиган — бас-гитарист группы Oasis
 Пэдди Макгиган — ирландский музыкант
 Руперт Иэн Макгиган (род. 1941) — секретарь принцессы Анны
 Томас Макгиган — новозеландский политик
 Томми Макгиган — ирландский футболист
 Уильям Макгиган — мэр канадского города Ванкувер
 Филип Макгиган — ирландский политик
 Эндрю Макгиган — шотландский футболист